HUL est un acronyme qui peut faire référence à : 
 Hindustan Unilever Limited, une des plus grandes entreprises indiennes ;
 Harvard University Library, la bibliothèque de l'Université Harvard.

HUL est le code qui peut désigner :
 , un aéroport à usage public situé dans le Maine, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Acronyme
Code IATA des aéroports